В'єві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 150 км на північ від Нанта, 45 км на північ від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 137,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єві на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету В'єві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн